Aardrijkskunde
Francis (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Francis (Utah), plaats in de Amerikaanse staat Utah
Francis Creek, plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

Media
Francis (filmreeks), een serie films uit de jaren '50 met Peter Stirling
Francis (1950), de eerste film uit deze reeks
Francis (album), een album van Frenna uit 2018

Personen met de achternaam Francis
Anne Francis, Amerikaans actrice
Black Francis, Amerikaans musicus
Connie Francis, Amerikaans zangeres
Dick Francis, Brits jockey en auteur
Emanuel Francis, Nederlands bestuursambtenaar, bankpresident en publicist
Genie Francis, Amerikaans actrice
James B. Francis, Amerikaans ingenieur en uitvinder van Francisturbine
Kay Francis, Amerikaans actrice
Missy Francis, Amerikaans actrice
Raymond Francis, Engels acteur
Sage Francis, Amerikaans hip-hopartiest
Sam Francis, Amerikaans schilder
Simon Francis, Brits voetballer
Willie Francis, Afro-Amerikaans moordenaar

Voornaam
Francis (voornaam), een jongensnaam